Wespazjan (Titus Flavius Vespasianus) – cesarz, ojciec Tytusa Flawiusza
 Tytus Flawiusz (Titus Flavius Sabinus Vespasianus) – cesarz syn Wespazjana